Пётр Чуйкевич:
 Чуйкевич, Пётр Андреевич (1783—1831) — генерал-майор, переводчик, военный писатель, участник Бородинского сражения.
 Чуйкевич, Пётр Емельянович (1818—1874) — украинский педагог, этнограф